Куэнкаме ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Дуранго. Население 9 человек.

Ссылки
 Официальная страница

Муниципалитеты Дуранго
Города Дуранго